Ве́селы (, ) — чешская и словацкая фамилия. Известные носители:
 Веселы, Йиндржих (1885—1939) — чехословацкий деятель кукольного театра.
 Веселы, Йиндржих (политик) (1906—1964) — чехословацкий политический деятель.
 Веселы, Роман (1879—1933) — чешский пианист.
 Веселы, Ян (род. 1990) — чешский баскетболист.
 Криштоф-Веселы, Франтишек (1903—1977) — словацкий певец оперетты, актёр и режиссёр.

См. также 
 Веселый
 Весёлый